El término Rayon puede referirse a:

Fibras 

 Rayón
 Rayón acetato
 Rayón viscosa

Lugares 
 Municipio de Rayón (San Luis Potosí)
 Tlalpujahua de Rayón
 Rayón, municipio del estado de México.
 Rayón, localidad en Chiapas, México.
 Rayón, municipio homónimo en Chiapas. 
 Rayón, municipio en Sonora.

Personalidades 

 Fernando Rayón
 Ignacio López Rayón
 Ramón López Rayón
 Gladís González Rayón